Канки́ () — деревня в Мексике, в штате Кампече, входит в состав муниципалитета Тенабо. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Kankí с майяского языка можно перевести как: дикий кустарник с жёлтыми цветами.

В 1 км к северу от деревни находится одноимённая археологическая зона с древними строениями майя.

Сама деревня расположена в 12 км к юго-востоку от административного центра — города Тенабо.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Кампече